Беннинг-роуд ():

 Беннинг-роуд — шоссе в Вашингтоне и округе Принс-Джорджес штата Мэриленд 
 Беннинг-роуд — станция Вашингтонского метро